

Persone
 Fabio Andreassi (1964) – ex velocista italiano
 Raffaele Andreassi (1924-2008) – giornalista, regista e sceneggiatore italiano

Altro
 Palazzo Andreassi – edificio d'interesse storico-architettonico di Napoli